Distrito 4 o distrito IV puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 4 de Alcalá de Henares.
 el distrito 4 de Alicante.
 el distrito 4 de Badalona.
 el distrito 4 de Baracaldo.
 el distrito 4 de Barcelona.
 el distrito 4 de Bilbao.
 el distrito 4 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 4 de Madrid.
 el distrito 4 de Málaga.
 el distrito 4 de Mataró.
 el distrito 4 de Las Palmas de Gran Canaria.
 el distrito 4 de Sabadell.
 el distrito 4 de Santa Cruz de Tenerife.
 el distrito 4 de Tarrasa.
 el distrito 4 de Torrejón de Ardoz.
 el distrito 4 de Valencia.

En otros países
 el distrito IV de Budapest, Hungría.
 el distrito 4 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 4 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el IV Distrito de París, Francia.
 el distrito 4 de Zúrich, Suiza.